Koken kan avse:

Koken (kejsarinna) (718–770), japansk kejsarinna mellan 749 och 758
Ernst Koken (1860–1812), tysk paleontolog